NRE steht für:
 National Railway Equipment, US-amerikanischer Eisenbahnhersteller
 non-recurring engineering, einmalige Entwicklungskosten, siehe non-recurring engineering costs
 Nossen-Riesaer Eisenbahn-Compagnie, ein Eisenbahn-Infrastrukturbetreiber in Mittelsachsen
 Namrole Airport (IATA-Code), Flughafen auf Buru, Molukken, Indonesien

nre steht für:
 Southern Rengma Naga (ISO-639-3-Code), eine der Angami-Pochuri-Naga-Sprachen

Abkürzung